Dimensions – album dei Believer del 1993
Dimensions – EP dei Wolfmother del 2006
Dimensions – album dei Freedom Call del 2007